Nederlands voetballer (*1946): Jan Hoogendoorn (voetballer)
 Nederlands burgemeester van Steenbergen (*1947): Jan Hoogendoorn (burgemeester)
 Wethouder en later waarnemend burgemeester van Hedel: Jan Hoogendoorn (Hedel)